Мари́я Станисла́вовна Зы́кова (), также известна как Мару́ся Зы́кова — российская актриса.

Биография 
Родилась в Москве (родители: отец — Станислав Анатольевич, мать — Ольга Иннокентьевна). Детство провела на Сахалине в приморском городке Оха, после землетрясения в соседнем Нефтегорске в 1995 году с семьёй переехала в Тулу и окончила там школу № 4. С 13 лет играла в детско-юношеском театре, после окончания школы поступила в экономический вуз и параллельно начала работать ведущей на филиале канала СТС. Через 2 года перевелась в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина (ГИТР), окончила факультет журналистики.

В Москве в 2007 году попала в шоу «Большая разница», в котором снималась до 2012 года, участвовала во всех трёх церемониях фестиваля шоу в Одессе и в 2009 году стала лауреатом проекта.

В 2012 окончила Школу драмы Германа Сидакова.

Личная жизнь 
Фактический брак с продюсером шоу «Большая разница» Русланом Сорокиным. 6 ноября 2010 года у пары родилась дочь Мирра.

С лета 2016 года встречается и живёт с актёром Евгением Морозовым.

Фильмография 
  — Любовь-морковь 3 — медсестра
 2011 — О чём ещё говорят мужчины — секретарша
 2015 — Лондонград. Знай наших! — Александра / Виктория
 2015 — Деревенский роман — Светлана Бардина
 2016 — Первая любовь
  — Скрипка — Ада
 2017 — Живой — Марина Сергеевна Зарецкая, капитан СК
  — Беспринципные — Даша
  — Переговорщик — Лина Шихман

Участие в телевизионных проектах 
 С 8 сентября 2013 года в паре с фигуристом Романом Костомаровым была участницей телешоу Первого канала «Ледниковый период — 4».
 28 февраля 2015 года была членом жюри проекта «Империя иллюзий: Братья Сафроновы».
 5 июня 2015 года участвовала в программе «Большой вопрос».

Актриса телешоу 
 2009—2012 — Даёшь молодёжь!
 2009—2012 — Большая разница — пародировала Сабрину, Марию Шарапову, Ксению Собчак, Любовь Казарновскую, Веру Брежневу и других
 2009 — Видеобитва — ведущая
 2010 — Случайные связи — координатор
 2013 — Нереальная история — Урсула

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте телеканала КиноПоиск
Страница на сайте агентства «Маяк»

Большая разница